Kominy Tylkowe – dawna hala pasterska na Kominiarskim Wierchu w Tatrach
 Kominy Tylkowe – dawna nazwa Kominiarskiego Wierchu (szczyt w Tatrach Zachodnich)